Рашида Абдуллазяновна Зиганшина (17 октября 1917, Казань — 7 мая 2003, там же) — советская и российская татарская актриса театра, общественный деятель, драматург, народная артистка РСФСР (1981). Народная артистка Татарской АССР.

Биография 
Рашида Абдуллазяновна Зиганшина родилась 17 октября 1917 года в Казани в семье служащего. В 1936 году окончила Татарский техникум искусств.

С 1936 года до конца жизни играла в Татарском театре имени Камала. За более чем 65 лет работы в театре сыграла более 120 ролей. В 1964—1975 годах работала директором театра. В январе 1991 года создала актёрскую группу «Инсаният» («Милосердие»), в которую вошли артисты-ветераны сцены.

В 1971—1988 годах руководила Татарским отделением ВТО. Член ВКП(б) с 1942 года.

Создала несколько драматургических произведений: «Любовный талисман», «Сыновья», «Нежданный гость», «Сватья», спектакли по которым шли во многих театрах республики.

Избиралась депутатом районного, городского и Верховного Советов депутатов трудящихся. В 1967—1975 годы была депутатом Верховного Совета Татарской АССР.

Умерла 7 мая 2003 года на 86-м году жизни в Казани.

Семья 
 Муж — Риза Фахрутдинович Ишмурат (Ишмуратов) (1903—1995), татарский драматург, общественный деятель, публицист, режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Сын — Рафаил Ризаевич Ишмуратов.
 Внук — композитор, дирижёр и кларнетист Ишмуратов, Айрат Рафаилович (род. 1973).
 Сын — Рустем Ризаевич Ишмуратов.

Награды и премии 
 Народная артистка Татарской АССР.
 Орден «Знак Почёта» (14.06.1957).
 Заслуженная артистка РСФСР (23.06.1970).
 Народная артистка РСФСР (13.05.1981).
 Орден Дружбы (12.04.2000)

Работы в театре 

 «Без вины виноватые» А. Островского — Нина Павловна Коринкина
 «Таланты и поклонники» А. Островского — Смельская
 «Давлет Бадриев» Г. Иделле — Нафиса
 «Варвары» М. Горького — Надежда
 «Слуга двух господ» К. Гольдони — Беатриче
 «Женитьба Фигаро» П. Бомарше — Фаншетта
 «Настоящая любовь» Т. Гиззата — Барбария
 «Одинокая берёза» М. Карима — Файруза
 «Вторая любовь» Е. Мальцева — Груня
 «За тех, кто в море» Б. Лавренёва — Горелова
 «Марьям» Н. Исанбета — Марьям
 «Утраченная красота» Х. Такташа — Зубаржат
 «Тревожные дни» Т. Гиззата — Гульчира
 «Минникамал» М. Амира — Гайни
 «На рассвете» Ш. Шахгали — Зухра
 «Банкрот» Г. Камала — Туганым
 «Фатима Сабри» С. Джамала — Зайнаб
 «В ночь лунного затмения» М. Карима — Танкабика
 «Сумерки» А. Гилязова — Зухра
 «Я вернулся на твое место» Р. Хамида — Зайнаб
 «Бахтияр Канкаев» Т. Миннуллина — Екатерина II
 «Старик из деревни Альдермеш» — Хамдебану
 «У совести вариантов нет» Т. Миннуллина — мать Джалиля
 «Выходили бабки замуж» Ф. Булякова — Фатыма
 «Ретро» А. Галина — Диана Владимировна
 «Три сестры» А. Чехова — Ольга
 «Анджело» В. Гюго — Тизба
 «Враги» М. Горького — Надя
 «Человек с ружьём» Н. Погодина — Катерина
 «Потоки» Т. Гиззата — Гульчира
 «Голубая шаль» К. Тинчурина — Загира
 «Тринадцатый председатель» А. Абдуллина — Саубан

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Персоналии:Татарский театр имени Галиасгара Камала